Добрынский-Симский — русская фамилия; женская форма Добрынская-Симская.

Известные носители 
 Добрынский-Симский, Фёдор Константинович (ум. 1445) — боярин и воевода на службе у московского князя Василия II.
 Добрынский-Симский, Василий Фёдорович Образец (? — ?) — боярин и воевода на службе у московского князя Ивана III Васильевича.
 Добрынский-Симский, Иван Васильевич Хабар (ок.1465-1470 — 1534) — воевода на службе у московских князей Ивана III и Василия III.